Боск (, ) — фамилия каталанского и/или окситанского происхождения.

Представители:
 Боск, Крисант (1907—1981) — испанский футболист и тренер.
 Боск, Лор (род. 1988) — французская биатлонистка.
 Боск, Луи (1759—1828) — французский ботаник, натуралист (естествоиспытатель), миколог, зоолог и энтомолог.
 Боск, Франсиско (род. 1982) — танцор Английского национального балета.

См. также